ван дер Бик () — фамилия нидерландского происхождения. Известные представители:
 Джеймс ван дер Бик (род. 1977) — американский актёр
 Карен ван дер Бик — главная героиня американского телесериала Californication

См. также